Chimaltenango ist der Name

 eines Departamento Guatemalas, siehe Chimaltenango (Departamento)
 die Hauptstadt desselben, siehe Chimaltenango (Guatemala)